Klaus Mielke ist der Name folgender Personen:

* Klaus Mielke (Schachspieler) (* 1938), deutscher Schachspieler 
 Klaus Mielke (Politiker), deutscher Politiker und Gewerkschafter (FDGB)